

Куликовка — село, Рузаєвський район, Мордовія
 Куликовка — село, Саранський міський округ, Мордовія
 Куликовка — село, Тісульський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Куликівка